Agglutination bezeichnet:
 Agglutination (Linguistik), das Zusammenwachsen oder Zusammenfügen von Wörtern oder Wortbestandteilen
 in der Medizin die Verklumpung von Zellen, siehe Agglutinine und Agglomerat

Siehe auch:
 Agglutinierender Sprachbau
 Agglutination Metal Festival, italienisches Musik-Festival